Hong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yong Hong
 De Yuan Hong
 Soon Gyu Hong
 Suk Pyo Hong
 Xiao-yue Hong